1093 км, 1093-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1093 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 014342.
 1093 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 491126.